Koptische Kirche steht für:

 Koptisch-orthodoxe Kirche, altorientalische Kirche Ägyptens
 Koptisch-katholische Kirche, römisch-katholische Kirche eigenen Rechts in Ägypten
 Koptische Evangelische Kirche (auch Evangelische Kirche von Ägypten oder Synode vom Nil), presbyterianische bzw. reformierte Kirche in Ägypten

Siehe auch:
 Liste koptischer Kirchen und Klöster